Маккле́лланд () — фамилия. Известные носители:

 Макклелланд, Джимми (1903—1976) — шотландский футболист.
 Макклелланд, Джон (1805—1875) — британский врач.
 Макклелланд, Джон (род. 1955) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Макклелланд, Дэвид (1917—1998) — американский психолог.

См. также 
 Макклеллан

Примечания